Urze-roxa é o nome comum dado a diversas espécies de plantas, entre as quais:
 Do género Calluna:
 Calluna vulgaris
 Do género Erica
 Erica cinerea